RIS steht als Abkürzung für:

 Radiologieinformationssystem in der Medizin
 Radiologisch isoliertes Syndrom
 Rail Interface System, eine Montageschiene an Waffen, siehe Zubehörmontage #Schienensysteme
 Ratsinformationssystem von Städten, Gemeinden und Landkreisen
 Räumliches Informationssystem, siehe Geoinformationssystem
 Rechtsinformationssystem in der Rechtsinformatik
 Rechtsinformationssystem des Bundes in Österreich
 Regio Infra Service Sachsen, ein Infrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen in Sachsen
 Regulatory Information Services, Wirtschaftsinformationsdienst an der Londoner Börse
 Reisenden-Informations-System der Deutschen Bahn AG, siehe Fahrgastinformationssystem
 Remote Installation Services zur Softwareverteilung in der Informatik
 Research Information System, ein Format zum Austausch bibliographischer Daten, siehe RIS (Dateiformat)
 Review of International Studies, eine Fachzeitschrift für Internationale Angelegenheiten
 River Information Services für die Flussschifffahrt, siehe Binnenschifffahrtsinformationsdienst
 RIS-Index, standardisiertes Format zur georeferenzierten Beschreibung der Wasserstraßeninfrastruktur

RiS steht für:
 Realschule im Stiftland in Waldsassen, Bayern
 Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Datenschutz, siehe Persönlichkeitsrecht

R. I. S. steht für:
 R. I. S. – Die Sprache der Toten, deutsche Fernsehserie

Ris ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Ris (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Ris (Puy-de-Dôme) im Kanton Châteldon, Département Puy-de-Dôme
 Ris-Orangis im Département Essonne

Ris ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Ris (auch: Ries; um 1763–1834), Schweizer Rabbiner
 Clara Ris (1871–1946), deutsche Malerin
 Daniel Ris (* 1965), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Autor und Kulturmanager
 Friedrich Ris (1867–1931), Schweizer Psychiater und Entomologe
 Fritz Ris (1897–1973), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Günter Ferdinand Ris (1928–2005), deutscher Bildhauer
 Hans Ris (1914–2004), US-amerikanischer Zellforscher
 Joël Ris (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Julia Ris (1904–1991), Schweizer Künstlerin und Kunstpädagogin
 Louis Nicolas Clément de Ris (1714–1786), französischer Advocat
 Raphael Ris (1728–1813), Schweizer Rabbiner und Kabbalist
 Roland Ris (* 1939), Schweizer Germanist und Dialektologe
 Sigmund Ris (1431–1532), österreichischer Geistlicher und Bibliotheks-Stifter
 Walter Ris (1924–1989), US-amerikanischer Schwimmer

Siehe auch:
 Ries
 Riss
 Riß

Abkürzung